Cet article liste les églises dédiées à saint Désiré.

France 
 Église Saint-Désiré de Byans-sur-Doubs, Doubs
 Église Saint-Désiré de Leyrat, Creuse
 Église Saint-Désiré de Lons-le-Saunier, Jura
 Église Saint-Désiré de Saint-Désiré, Allier

Voir aussi 
 

Saint-Désiré